Аниково — название населённых пунктов в России:

 Аниково — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Аниково — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Аниково — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Аниково — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Аниково — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Аниково — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Аниково — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Аниково — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Аниково — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Аниково — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Аниково — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.